

Film
Love Wins – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Centaur Film Company
Love Wins – film del 1919 prodotto dalla H&H Productions

Musica
Love Wins – singolo di Carrie Underwood del 2018 estratto dall'album Cry Pretty